Асијенда ел Росарио има више значења:

 Асијенда ел Росарио (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Асијенда ел Росарио (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику